Села:
 Красногірське — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Красногірське — Запорізька область, Гуляйпільський район

 Красногірське — село Васильківського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 квітня 1991 року